Al Capone (1899–1947), amerikai gengszter

Capone (1972–), brazil labdarúgó
Capone (1976–), amerikai rapper

Capone, 1975-ben bemutatott amerikai bűnügyi film Steve Carver rendezésében
Capone, 2020-ban bemutatott amerikai bűnügyi film Josh Trank rendezésében